Le terme alternance peut se référer à :
 formation par alternance, en éducation  ;
 alternance biennale, en arboriculture fruitière, la tendance qu'ont certains arbres fruitiers à ne produire des fruits qu'une année sur deux ;
 alternance politique, en politique, lorsqu'un parti prend le pouvoir sur un autre après des élections ;
 alternance vocalique, en linguistique, un système de gradations des timbres vocaliques en indo-européen.